Рукавац се може односити на:
 Рукавац, као мањи водоток који се одваја од већег

или:
 Рукавац (Вис), насеље у општини Вис, Хрватска
 Рукавац (Матуљи), насеље у општини Матуљи, Хрватска